Ferenc (forme dérivée du prénom François) est un prénom hongrois porté notamment par :

 Ferenc Bene (1944-2006), footballeur hongrois
 Ferenc Csik (1913-1945), nageur hongrois
 Ferenc Deák (1803-1876), homme politique hongrois surnommé Le sage de la nation
 Ferenc Erkel (1810-1893), compositeur, pianiste et chef d'orchestre hongrois  
 Ferenc Farkas (1905-2000), compositeur hongrois
 Ferenc Fricsay (1914-1953), chef d'orchestre hongrois
 Ferenc Gyurcsány (né en 1961), homme politique hongrois
 Ferenc Karinthy (1921-1992), écrivain et dramaturge hongrois
 Ferenc Kazinczy (1759-1831), homme de lettres hongrois 
 Ferenc Kölcsey (1790-1838), poète, critique littéraire et commentateur politique hongrois
 Ferenc Kósa (1937-2018), réalisateur hongrois
 Ferenc Liszt (1811-1886), compositeur, transcripteur et pianiste virtuose hongrois
 Ferenc Mádl (1931-2011), homme d'État hongrois, président de la République de Hongrie de 2000 à 2005
 Ferenc Molnár (1878-1952), écrivain hongrois
 Ferenc Móra (1879-1934), écrivain, journaliste et muséologue hongrois
 
 
 Ferenc Paragi (1953-2016), athlète hongrois, spécialiste du lancer du javelot 
 Ferenc Puskás (1927-2006), footballeur hongrois ayant donné son nom au Stade Ferenc Puskás
 Ferenc Salbert (né en 1960), athlète hongrois naturalisé français
 Ferenc Sidó (1923-1998), pongiste hongrois
 Ferenc Szálasi (1897-1946), homme d'État hongrois
 Ferenc Széchényi (1754-1820), patriote hongrois
 Ferenc Szisz (1873-1944), pilote hongrois
 Ferenc Verseghy (1757-1822), poète hongrois.

Patronymie 

 Tadeusz Ferenc (1940-2022), homme politique polonais

Voir aussi 
 Lycée Ferenc Toldy, un lycée public situé dans le  de Budapest

Prénom hongrois
Prénom masculin
Homonymie de prénom